Al-Hasakah District (arabiska: منطقة الحسكة, منطقة مركز الحسكة) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen al-Hasakah, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Al-Hasakah District är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Al-Hasakah District är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i al-Hasakah (provins)